Dit is een lijst van planetoïden 105701-105800 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 105701 - || 2000 SS67 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105702 - || 2000 SB68 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105703 - || 2000 SV68 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105704 - || 2000 SF69 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105705 - || 2000 SO69 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105706 - || 2000 SR69 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105707 - || 2000 SL70 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105708 - || 2000 SB71 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105709 - || 2000 SH71 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105710 - || 2000 SA72 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105711 - || 2000 SO73 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105712 - || 2000 SO74 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105713 - || 2000 SR74 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105714 - || 2000 SP75 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105715 - || 2000 SQ75 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105716 - || 2000 SZ75 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105717 - || 2000 SM76 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105718 - || 2000 SN77 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105719 - || 2000 SO77 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105720 - || 2000 SR79 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105721 - || 2000 ST79 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105722 - || 2000 SF80 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105723 - || 2000 SH81 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105724 - || 2000 SN81 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105725 - || 2000 SS81 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105726 - || 2000 SW81 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105727 - || 2000 SG82 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105728 - || 2000 SR82 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105729 - || 2000 SE83 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105730 - || 2000 SN83 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105731 - || 2000 SU83 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105732 - || 2000 SX83 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105733 - || 2000 SP84 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105734 - || 2000 SS84 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105735 - || 2000 SG85 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105736 - || 2000 SK86 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105737 - || 2000 SL88 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105738 - || 2000 SU88 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105739 - || 2000 SY88 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105740 - || 2000 SF89 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105741 - || 2000 SJ89 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105742 - || 2000 SH90 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105743 - || 2000 SA91 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105744 - || 2000 SR91 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105745 - || 2000 SE92 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105746 - || 2000 SP92 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105747 - || 2000 SA93 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105748 - || 2000 SG94 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105749 - || 2000 SK94 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105750 - || 2000 SY94 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105751 - || 2000 SX95 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105752 - || 2000 SC97 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105753 - || 2000 SU97 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105754 - || 2000 SM98 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105755 - || 2000 SA99 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105756 - || 2000 SV99 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105757 - || 2000 SF100 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105758 - || 2000 SP100 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105759 - || 2000 SF101 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105760 - || 2000 ST101 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105761 - || 2000 SU101 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105762 - || 2000 SJ104 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105763 - || 2000 SV104 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105764 - || 2000 ST106 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105765 - || 2000 SX106 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105766 - || 2000 SB107 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105767 - || 2000 SE107 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105768 - || 2000 SH107 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105769 - || 2000 SW107 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105770 - || 2000 SA108 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105771 - || 2000 SG108 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105772 - || 2000 ST108 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105773 - || 2000 SC111 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105774 - || 2000 SX111 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105775 - || 2000 SY112 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105776 - || 2000 SG113 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105777 - || 2000 SX113 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105778 - || 2000 SW114 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105779 - || 2000 SA115 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105780 - || 2000 SH115 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105781 - || 2000 SM115 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105782 - || 2000 SR115 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105783 - || 2000 SM118 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105784 - || 2000 SV118 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105785 - || 2000 SY119 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105786 - || 2000 SD120 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105787 - || 2000 SM120 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105788 - || 2000 SB121 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105789 - || 2000 SR121 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105790 - || 2000 SG122 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105791 - || 2000 SH122 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105792 - || 2000 SK122 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105793 - || 2000 SN122 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105794 - || 2000 SV122 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105795 - || 2000 SA123 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105796 - || 2000 SR123 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105797 - || 2000 SD124 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105798 - || 2000 SE125 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105799 - || 2000 SV126 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105800 - || 2000 SG127 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten